Триплет Льва (Группа M66) — небольшая группа галактик, располагающаяся на расстоянии около 35 миллионов световых лет от Земли в созвездии Льва. Эта группа состоит из спиральных галактик: M65 , M66 и NGC 3628.

Галактики триплета Льва 
В таблице ниже перечислены галактики, которые были последовательно идентифицированы как члены группы в каталоге ближайших галактик, каталоге Lyons Groups of Galaxies (LGG), и др.

Кроме того, некоторые из приведённых выше источников указывают, что одна или две другие близлежащие галактики могут быть членами этой группы, например NGC 3593 часто, но не всегда, идентифицируется как член триплета.

Близлежащие группы 
Группа M96 физически находится рядом с Триплетом Льва. Эти две группы могут быть на самом деле отдельные части намного большей группы, и некоторые алгоритмы идентификации групп на самом деле определяют Триплет Льва как часть группы M96.

Галерея

См. также 
 Группа NGC 5866

Примечания

Ссылки 
 Триплет Льва (Группа М66)
 
 

Лев (созвездие)